У́лица Земля́чки — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Землячки — улица в Волгограде.
 Улица Землячки — улица в Воронеже.
 Улица Землячки — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Землячки — прежнее (в 1947—1992 годах) название Большой Татарской улицы в Москве.

Украина 
 Улица Землячки (ныне Испанская) — улица в Одессе.